Kapovila ima više značenja:
 Kapovila (Mantova)
 Kapovila (Pordenone)
 Kapovila (Udine)
 Kapovila (Verona)
 Kapovila (Vičenca)